Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет) — педагогическое высшее учебное заведение в Нижнем Новгороде, Россия. Основан в 1911 году. Включает 6 факультетов, 31 кафедру, 13 научно-исследовательских лабораторий и центров, 1 научно-исследовательский институт прикладной психологии, региональный научно-образовательный центр.

История

Российская империя

Нижегородский учительский институт (1911—1918) 
30 октября 1911 года в Нижнем Новгороде был учреждён Нижегородский учительский институт, который начал подготовку учителей для высших начальных училищ Нижнего Новгорода и городов Нижегородской губернии. Во второй год работы института на первый курс было принято 29 воспитанников, из которых 20 человек были выходцами из крестьянских семей. 1 января 1914 года в институте обучался 81 человек. Первый выпуск института состоялся в июле 1914 года.

Советский период

Нижегородский педагогический институт (1918—1919) 
7 мая 1918 года на Всероссийском съезде делегатов от слушателей 22 учительских институтов был рассмотрен вопрос «о возведении учительских институтов в статус высших учебных заведений и присвоении реформированным институтам наименования педагогических».
Первый, 1918—1919, учебный год Нижегородский педагогический институт работал, имея в своём составе 39 преподавателей и 89 студентов.

Институт народного образования (1919—1921) 
Перед следующим учебным годом педагогический институт подвергся реорганизации. Следуя указанию Комиссариата просвещения, губернский отдел народного образования с 1 сентября 1919 года закрывает педагогический институт и учительскую семинарию, а с 13 ноября сливает их в единое высшее учебное заведение — Институт народного образования (ИНО), которому передавалась и базовая школа бывшего учительского института.

Нижегородский педагогический институт (1921—1926) 
По распоряжению Наркомпроса осенью 1921 года Нижегородский институт народного образования снова преобразуется в педагогический институт, его ректором назначен экономист-аграрник Д. Г. Лурье. 15 сентября 1921 года институт въезжает в здание бывшей Нижегородской губернской гимназии, которое занимает и поныне. В наследство от гимназии ему достаётся оборудование учебных кабинетов и богатейшая в городе библиотека.
В 1921—1922 годах преподавание предметов было организовано по 4 циклам: социально-историческому, физико-химическому, естественно-научному и естественно-географическому.
В 1923—1924 учебном году институт состоял из пяти отделений: физико-технического, естественно-агрономического, общественно-экономического, политико-просветительского, школьного. Вместо последнего в 1924—1925 учебном году было создано лингвистическое отделение с секцией русского языка.
Число студентов неуклонно росло от одного учебного года к другому и в 1922—1923 учебном году составило 425 чел.

Педагогический факультет Нижегородского университета (1926—1930) 
В 1926 году педагогический институт был присоединён к Нижегородскому университету на правах факультета с 5 отделениями (физико-математическим, химико-биологическим, социально-историческим, отделениями языка и литературы, а также политпросветработы). Фактически сохраняя автономию, институт существовал в университете до весны 1930 года, когда НГУ был расформирован.

Нижегородский (Горьковский) государственный педагогический институт (1930—1993) 
На протяжении 30-х годов шло расширение института, он перестраивался. В 1932—1933 учебном году институт состоял из 9 отделений (общественно-исторического, общественно-экономического, физического, математического, естественного, химического, биологического, дошкольного и педагогического), на которых учились 775 студентов. Весной 1931 года при институте был создан двухгодичный «вечерний пединститут» для ускоренной подготовки учителей фабрично-заводских училищ и работников дошкольных учреждений.
Вместо отделений в августе 1934 г. были введены факультеты, и в институте их стало 5: исторический, языка и литературы, физико-математический, естественный и педагогический. В октябре при пединституте организуется автономный двухгодичный учительский институт с тремя отделениями.
В первой половине 30-х годов гимназический корпус был надстроен: над боковыми его частями (бывшими флигелями, соединёнными с основным корпусом) было выстроено по два этажа, а над главным корпусом — один. Это существенно пополнило аудиторный фонд.
Осенью 1932 года местные власти присвоили имя Максима Горького институту, который стал именоваться Горьковским педагогическим институтом имени Максима Горького.
К началу Великой Отечественной войны на дневном отделении института обучалось 1350 студентов. Во время войны институт был переведён в здание сельхозинститута. До революции там была духовная семинария, а сейчас это второй корпус НГПУ.
За годы войны из института ушли в ряды Советской армии 287 человек (из них 243 студента). 59 человек были добровольцами, из них 40 девушек. В 1944—1945 учебном году институт по числу студентов достиг довоенного уровня.
В годы войны институт продолжал работать: разрабатывались и читались новые курсы; был открыт ряд учебных кабинетов, систематически осуществлялся приём новых студентов, регулярно выплачивались стипендии, кафедры продолжали вести научную работу, укрепляя связи с производством, в том числе и оборонным.

После войны из здания бывшей Нижегородской гимназии выехал штаб Московского военного округа и госпиталь, был проведён капитальный ремонт, восстановлены лаборатории, кабинеты.
В 1945/1946 учебному году велись занятия на факультетах языка и литературы, историческом, биологическом, географическом, физико-математическим и педагогическим с дошкольным и школьным отделениями. В 1947 году к ним прибавился факультет физического воспитания и спорта с 4-годичным сроком обучения. При факультете русского языка и литературы в 1949 году создано отделение логики, психологии и русского языка. В 1947 году на факультетах (кроме педагогического и физкультурного) была введена вторая специальность преподавателя, в связи с чем срок обучения увеличен до 5 лет.

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 
В этот период институт был предоставлен к награждению орденом Трудового Красного Знамени, а в 1993 институт был преобразован в университет и получил название «Нижегородский государственный педагогический университет».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ (№ 1466 от 7 апреля 2011 года) произошла реорганизация НГПУ и Волжского государственного инженерно-педагогического университета путём слияния. Объединённый вуз получил название «Мининский университет» или «НГПУ имени Козьмы Минина».

Факультеты и кафедры

Известные преподаватели 
См. также:

Известные выпускники 
См. также:

Примечания

Ссылки 
 сайт Мининского университета